Župnija Ptuj je lahko:

 Župnija Ptuj - Sv. Jurij (mestna župnija)
 Župnija Ptuj - Sv. Ožbalt
 Župnija Ptuj - Sv. Peter in Pavel